Příjmení Očenášek nosí více významných osobností:

 Jaroslav Očenášek (1901–1968) – český hudební skladatel
 Josef Očenášek (1863–1939) – český novinář, redaktor a překladatel
 Ludvík Očenášek (1872–1949) – český konstruktér a vynálezce

Související články 
 Otčenášek

Česká příjmení